La Superkupa Shqiptar 2017 si è disputata il 6 settembre a Tirana, in Albania, allo Stadiumi Selman Stërmasi. La sfida ha visto contrapposte il , vincitore della Kategoria Superiore 2016-2017 ed il  detentrice della Kupa e Shqipërisë 2016-2017; a conquistare il trofeo è stato il Tirana i quali si sono imposti sul Kukësi per 0-1 nei tempi regolamentari.

Tabellino

Note

Voci correlate 
 FSHF

Calcio nel 2017
2017